Gurlitt är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 Fritz Gurlitt (1854–1893), tysk konsthandlare, son till Louis Gurlitt
 Hildebrand Gurlitt (1895–1956), tysk konsthistoriker och konsthandlare, son till Cornelius Gurlitt (1850–1938)
 Louis Gurlitt (1812–1897), tysk konstnär, bror till Cornelius Gurlitt (1820–1901)

Se även
 Gurlitt (släkt)

Judiska efternamn
Tyska efternamn
Judiska släkter